Большое Курапово — название населённых пунктов:

Россия 
 Большое Курапово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Большое Курапово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

См. также 
 Курапово
 Малое Курапово